RBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Wallmühle, Straubing, Germania